Kibbie bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kibbie (Illinois)
 Kibbie (Michigan)

Sonstiges:
 Kibbie Lake, See im Yosemite National Park

Person:
 Jack Kibbie (* 1929), US-amerikanischer Politiker, Präsident des Iowa Senates

Siehe auch:
 Kibbee